Белице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пыжицкий повят, Западно-Поморское воеводство. Население — 2866 человек (на 2005 год).

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Западно-Поморского воеводства